Каноитас има више значења:

 Каноитас (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Каноитас (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каноитас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Каноитас, Каноас Дос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Каноитас (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каноитас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Каноитас (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Каноитас, Сан Антонио Каноитас (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Каноитас (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику